Les  championnats d'Europe d'escrime se déroulent à Zagreb en Croatie du 16 au .

Calendrier

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Coupe des nations

Notes et références

Lien interne 
 Championnats d'Europe d'escrime

Liens externes 

2013
Escrime
Escrime 2013
Europe
Escrime
Sport en Croatie en 2013